2 miejscowości w Polsce: 
 Warszewice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łubianka 
 Warszewice – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Stryków

Zobacz też: Warszawice.